«Вместе» () — политическая коалиция Франции. Образована в ноябре 2021 года как «Граждане вместе» (), включает в себя партии Возрождение, Демократическое движение, Горизонты, Действовать и Радикальную партию.

История 

Франсуа Байру, лидер Демократического движения, ранее предлагал сформировать коалицию, в которую вошли бы центристские и правоцентристские партии. В ноябре 2021 года председатель Национальной ассамблеи Ришар Ферран принял его предложение, и вместе они сформировали коалицию Граждане вместе. Помимо Демократического движения и Возрождения, партия Действовать также стала одной из её основательниц. В следующем месяце к ним присоединились Радикальная партия и партия Горизонты.

С момента основания в ноябре коалицию возглавляли Ферран в качестве её лидера, Байру и Эдуар Филипп в качестве вице-президентов и Станислас Герини в качестве генерального секретаря. Жан Кастекс также присоединился к коалиции. Эдуар Филипп приостановил свое участие в коалиции 14 января 2022 года, хотя четыре дня спустя он объявил, что его партия восстановлена в коалиции. В апреле 2022 года партия «Вперёд, Республика!» объявила, что изменит название своей партии на «Возрождение», а месяц спустя название коалиции было сокращено до «Вместе». Прогрессивная федерация присоединилась к коалиции в мае 2022 года.

Члены коалиции

Цели 
Коалиция стремилась объединить президентское большинство Эмманюэля Макрона, чтобы представить своих общих кандидатов на выборах в законодательные органы 2022 года. В мае 2022 года Ферран заявил о своей приверженности «стабильному большинству в Национальном собрании», а Филипп уточнил, что программа Ensemble — «это программа Макрона». Байру указал, что партии сформируют совместную парламентскую группу в Национальной ассамблее. Некоторые источники в СМИ считают его современным воплощением правоцентристского политического движения Валери Жискар д’Эстена Союз за французскую демократию, основанного в 1978 году.

Примечания 

Появились в 2021 году во Франции
Политические партии, основанные в 2021 году